Де́ннис За́йденберг (, 18 июля 1981, Филлинген-Швеннинген, Германия) — профессиональный немецкий хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» в 2011 году.

На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 6 раунде под общим 172 номером клубом «Филадельфия Флайерз». 20 января 2006 года обменян в «Финикс Койотис». 8 января 2007 года обменян в «Каролину Харрикейнз».

В 2009 году подписал 1-летний контракт с «Флоридой Пантерз» на $ 2,25 млн. Из-за разногласий с главным тренером команды был обменян в «Бостон Брюинз».

Летом подписал 4-летний на $ 13 млн с «Бостоном». В первом же сезоне 2010–11 в составе «Брюинз» выиграл Кубок Стэнли, став вторым немецким хоккеистом после Уве Круппа, кому удалось это сделать.

На период локаута 2012 года в НХЛ выступал за клуб Немецкой хоккейной лиги «Адлер Мангейм», в котором начинал профессиональную карьеру.

В октябре 2013 года продлил контракт с «Мишками» ещё на 4 года и $ 4 млн в год. 30 июня 2016 года контракт был выкуплен, и Зайденберг подписал 1-летний контракт на $ 1 млн с «Нью-Йорк Айлендерс».

Награды 

 Участник матча молодых звёзд НХЛ (2003)
 Участник трёх хоккейных турниров на Олимпийских играх в составе сборной Германии (2002, 2006, 2010)
 Финалист Кубка мира 2016 в составе сборной Европы
 Обладатель Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» в сезоне 2010–2011.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Германии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года